Tapuri ou Tapyri  eram uma tribo nos medos ao sul do Mar Cáspio mencionada por Ptolomeu e Arriano .   Ctesias refere-se à terra de Tapuri entre as duas terras de Cadusii e Hyrcania .

O nome e as prováveis habitações dos Tapuri parecem, em diferentes períodos da história, ter se estendido ao longo de um amplo espaço de país desde a Armênia até o lado oriental do Oxus. Estrabão os coloca ao lado dos Portões do Cáspio e Rhagae, na Pártia  ou entre os Derbices e Hyrcani  ou em companhia dos Amardi e outros povos ao longo das margens sul do Cáspio;  em que a última visão Curtius, Dionísio e Plínio pode ser considerada coincidente. Ptolomeu em um lugar os considera entre as tribos da Média,  e em outro os atribui a Margiana.  Seu nome está escrito com algumas diferenças em diferentes autores; assim Τάπουροι e Τάπυροι ocorrem em Strabo; Tapuri em Plínio e Cúrcio; Τάπυρροι em Steph. B. sub voce Não pode haver dúvida de que o atual distrito de Tabaristão deriva seu nome deles. Aelian dá uma descrição peculiar dos Tapuri que moravam na Média. 

Este clã Tapuri forneceu 1.000 cavaleiros para a batalha de Gaugamela como Exército do Império Aquemênida .

De acordo com Arriano, um grupo de Tapurs viveu entre os Hyrcanians e os Amards durante os períodos Aquemênida e Alexandre . Alexandre obedeceu aos Tapurs e foi para a batalha com Amard e os derrotou. Alexandre então anexou a terra de Amard à terra de Tapur. Sátrapa Tapur estava sob o domínio de Autofradates.

Bibliografia 

 

 

 

 

Províncias do Irão